Нокда́ун () — многозначный термин.

Значения 
 Нокдаун
 Нокдаун (фильм, 1989)
 Нокдаун (фильм, 2005)
 Нокдаун гена — временное снижение или прекращение экспрессии гена.